Farbspiel bezeichnet

die Farbveränderung von Blüten im Laufe der Blütezeit
ein taktisches Element des Tipp-Kick-Spiels, siehe Tipp-Kick#Farbspiel